Rita Jarvis Anderson (ur. 1916, zm. 1982) – brytyjska tenisistka
 Rita Anderson Marley (ur. 1946) – piosenkarka, wdowa po muzyku reggae Bobie Marleyu